Bahnstrecke Erlangen–Gräfenberg steht für folgende Eisenbahnstrecken:

 Bahnstrecke Erlangen–Eschenau
 Abschnitt Eschenau–Gräfenberg der Bahnstrecke Nürnberg Nordost–Gräfenberg